Kratész (i. e. 5. század) athéni görög vígjátékíró
Tralleszi Kratész (élt i. e. 400 körül) ókori görög szónok
Kratész (i. e. 4. század) Nagy Sándort kísértéhez tartozó görög mérnök
Kratész?? (i. e. 3. század??) térképeiről is ismert görög csillagász
Thébai Kratész (i. e. 365 k. – 285 k.) cinikus filozófus a hellenizmus korának elején
Athéni Kratész (i. e. 3. sz.) athéni görög filozófus
Malloszi Kratész (i. e. 220 – 148) Pergamonban élt görög nyelvész, filozófus. Nevéhez fűződik az első földgömb